|-
|(131501)||2001 SX272|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,180|| align=right|23,04|| align=right|5,436||MBA||26. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131502)||2001 SW273|| align=right|14,5|| align=right|3,951|| align=right|0,169|| align=right|2,79|| align=right|7,852||HLD||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131503)||2001 SS279|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,168|| align=right|5,14|| align=right|3,362||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131504)||2001 SX280|| align=right|16,6|| align=right|2,208|| align=right|0,141|| align=right|2,92|| align=right|3,281||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131505)||2001 SK283|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,190|| align=right|3,99|| align=right|3,505||MBA||27. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131506)||2001 SP288|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,078|| align=right|8,60|| align=right|5,659||MBA||28. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131507)||2001 SC305|| align=right|18,3|| align=right|2,157|| align=right|0,118|| align=right|0,60|| align=right|3,168||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131508)||2001 SE318|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,072|| align=right|5,90|| align=right|3,486||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131509)||2001 TK11|| align=right|16,1|| align=right|2,583|| align=right|0,233|| align=right|2,25|| align=right|4,151||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131510)||2001 TV33|| align=right|16,2|| align=right|2,178|| align=right|0,178|| align=right|4,97|| align=right|3,214||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131511)||2001 TL43|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,164|| align=right|8,47|| align=right|3,366||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131512)||2001 TS46|| align=right|15,2|| align=right|2,337|| align=right|0,274|| align=right|21,93|| align=right|3,571||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131513)||2001 TD69|| align=right|17,6|| align=right|2,157|| align=right|0,143|| align=right|1,45|| align=right|3,166||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131514)||2001 TU79|| align=right|16,8|| align=right|2,160|| align=right|0,099|| align=right|2,50|| align=right|3,173||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131515)||2001 TO96|| align=right|16,4|| align=right|2,251|| align=right|0,100|| align=right|4,21|| align=right|3,376||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131516)||2001 TH117|| align=right|15,5|| align=right|2,219|| align=right|0,102|| align=right|5,04|| align=right|3,304||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131517)||2001 TN120|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,243|| align=right|10,72|| align=right|5,621||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131518)||2001 TW120|| align=right|14,1|| align=right|3,183|| align=right|0,145|| align=right|16,47|| align=right|5,679||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131519)||2001 TL191|| align=right|16,3|| align=right|2,209|| align=right|0,079|| align=right|4,64|| align=right|3,283||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131520)||2001 TW192|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,087|| align=right|7,25|| align=right|3,257||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131521)||2001 TJ193|| align=right|15,7|| align=right|2,225|| align=right|0,183|| align=right|5,35|| align=right|3,318||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131522)||2001 TW196|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,163|| align=right|27,11|| align=right|5,466||MBA||15. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131523)||2001 TY199|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,104|| align=right|9,51|| align=right|5,789||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131524)||2001 TD236|| align=right|17,0|| align=right|2,349|| align=right|0,133|| align=right|6,70|| align=right|3,601||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131525)||2001 UZ41|| align=right|16,8|| align=right|2,156|| align=right|0,120|| align=right|4,36|| align=right|3,164||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131526)||2001 UJ46|| align=right|17,5|| align=right|2,148|| align=right|0,157|| align=right|2,66|| align=right|3,148||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131527)||2001 UQ52|| align=right|17,1|| align=right|2,135|| align=right|0,127|| align=right|1,98|| align=right|3,119||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131528)||2001 UT52|| align=right|16,6|| align=right|2,175|| align=right|0,055|| align=right|5,72|| align=right|3,208||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131529)||2001 UE73|| align=right|15,7|| align=right|3,210|| align=right|0,210|| align=right|0,83|| align=right|5,750||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131530)||2001 UO79|| align=right|16,4|| align=right|2,189|| align=right|0,068|| align=right|2,38|| align=right|3,239||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131531)||2001 UL81|| align=right|16,4|| align=right|2,177|| align=right|0,110|| align=right|2,57|| align=right|3,212||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131532)||2001 UK95|| align=right|17,4|| align=right|2,214|| align=right|0,091|| align=right|6,95|| align=right|3,294||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131533)||2001 UV103|| align=right|17,8|| align=right|2,167|| align=right|0,124|| align=right|5,52|| align=right|3,189||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131534)||2001 UQ104|| align=right|16,7|| align=right|2,332|| align=right|0,143|| align=right|3,16|| align=right|3,561||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131535)||2001 UU111|| align=right|16,8|| align=right|2,280|| align=right|0,080|| align=right|3,96|| align=right|3,441||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131536)||2001 UW112|| align=right|15,9|| align=right|2,208|| align=right|0,069|| align=right|3,56|| align=right|3,281||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131537)||2001 UV115|| align=right|17,5|| align=right|2,159|| align=right|0,087|| align=right|1,81|| align=right|3,172||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131538)||2001 UH123|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,071|| align=right|4,70|| align=right|3,380||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131539)||2001 US133|| align=right|13,3|| align=right|5,224|| align=right|0,091|| align=right|1,58|| align=right|11,94||JUT||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131540)||2001 UX150|| align=right|17,3|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|1,92|| align=right|3,364||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131541)||2001 UE153|| align=right|17,3|| align=right|2,123|| align=right|0,145|| align=right|1,40|| align=right|3,093||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131542)||2001 UH153|| align=right|17,0|| align=right|2,319|| align=right|0,135|| align=right|4,53|| align=right|3,530||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131543)||2001 UZ163|| align=right|17,0|| align=right|2,218|| align=right|0,178|| align=right|6,35|| align=right|3,302||MBA||17. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131544)||2001 UD177|| align=right|15,3|| align=right|3,131|| align=right|0,251|| align=right|14,21|| align=right|5,539||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131545)||2001 UK209|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,122|| align=right|3,85|| align=right|3,309||MBA||20. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131546)||2001 VJ3|| align=right|13,8|| align=right|5,109|| align=right|0,028|| align=right|4,33|| align=right|11,55||JUT||9. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131547)||2001 VD12|| align=right|16,3|| align=right|2,220|| align=right|0,140|| align=right|8,53|| align=right|3,308||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131548)||2001 VF17|| align=right|17,3|| align=right|2,342|| align=right|0,161|| align=right|2,52|| align=right|3,583||MBA||11. listopadu 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(131549)||2001 VJ21|| align=right|17,1|| align=right|2,310|| align=right|0,190|| align=right|1,65|| align=right|3,511||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131550)||2001 VX21|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,084|| align=right|5,58|| align=right|3,357||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131551)||2001 VX23|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,085|| align=right|4,20|| align=right|3,354||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131552)||2001 VG27|| align=right|16,6|| align=right|2,215|| align=right|0,098|| align=right|1,87|| align=right|3,296||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131553)||2001 VN29|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,167|| align=right|7,82|| align=right|3,467||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131554)||2001 VK31|| align=right|16,6|| align=right|2,181|| align=right|0,128|| align=right|2,68|| align=right|3,221||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131555)||2001 VS32|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,129|| align=right|3,70|| align=right|3,334||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131556)||2001 VP33|| align=right|17,0|| align=right|2,212|| align=right|0,188|| align=right|2,85|| align=right|3,290||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131557)||2001 VS34|| align=right|16,6|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|3,45|| align=right|3,439||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131558)||2001 VB36|| align=right|16,2|| align=right|2,205|| align=right|0,133|| align=right|3,99|| align=right|3,274||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131559)||2001 VU37|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,166|| align=right|22,03|| align=right|3,479||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131560)||2001 VT41|| align=right|16,4|| align=right|2,220|| align=right|0,092|| align=right|5,06|| align=right|3,308||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131561)||2001 VN42|| align=right|16,2|| align=right|2,224|| align=right|0,055|| align=right|3,53|| align=right|3,316||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131562)||2001 VR42|| align=right|16,5|| align=right|2,168|| align=right|0,228|| align=right|1,36|| align=right|3,191||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131563)||2001 VY44|| align=right|15,7|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|4,76|| align=right|3,419||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131564)||2001 VR45|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,126|| align=right|7,35|| align=right|3,372||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131565)||2001 VX48|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,162|| align=right|4,22|| align=right|3,475||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131566)||2001 VM52|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,056|| align=right|7,74|| align=right|3,352||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131567)||2001 VG60|| align=right|17,0|| align=right|2,263|| align=right|0,211|| align=right|3,93|| align=right|3,404||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131568)||2001 VK61|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,039|| align=right|6,96|| align=right|3,263||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131569)||2001 VE63|| align=right|17,1|| align=right|2,196|| align=right|0,145|| align=right|4,99|| align=right|3,254||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131570)||2001 VJ66|| align=right|16,1|| align=right|2,227|| align=right|0,105|| align=right|8,00|| align=right|3,324||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131571)||2001 VM66|| align=right|15,7|| align=right|2,169|| align=right|0,110|| align=right|3,49|| align=right|3,195||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131572)||2001 VT66|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,242|| align=right|6,44|| align=right|3,593||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131573)||2001 VX78|| align=right|16,7|| align=right|2,227|| align=right|0,086|| align=right|4,49|| align=right|3,323||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131574)||2001 VE86|| align=right|16,5|| align=right|2,215|| align=right|0,095|| align=right|8,28|| align=right|3,295||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131575)||2001 VP86|| align=right|13,3|| align=right|3,134|| align=right|0,081|| align=right|21,43|| align=right|5,548||MBA||13. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131576)||2001 VT86|| align=right|14,7|| align=right|3,126|| align=right|0,219|| align=right|11,02|| align=right|5,526||MBA||13. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131577)||2001 VW111|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,096|| align=right|2,70|| align=right|3,188||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131578)||2001 VT113|| align=right|16,5|| align=right|2,169|| align=right|0,059|| align=right|3,28|| align=right|3,194||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131579)||2001 VA120|| align=right|16,8|| align=right|2,198|| align=right|0,105|| align=right|3,67|| align=right|3,258||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131580)||2001 VX120|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,103|| align=right|6,52|| align=right|3,427||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131581)||2001 VG121|| align=right|12,9|| align=right|5,260|| align=right|0,049|| align=right|2,84|| align=right|12,07||JUT||15. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131582)||2001 WK4|| align=right|16,5|| align=right|2,254|| align=right|0,199|| align=right|9,34|| align=right|3,384||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131583)||2001 WM4|| align=right|15,8|| align=right|1,936|| align=right|0,108|| align=right|22,34|| align=right|2,693||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131584)||2001 WT5|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,281|| align=right|23,60|| align=right|3,606||MBA||22. listopadu 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(131585)||2001 WW7|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,124|| align=right|4,74|| align=right|3,444||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131586)||2001 WH8|| align=right|17,0|| align=right|2,258|| align=right|0,100|| align=right|2,79|| align=right|3,392||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131587)||2001 WA10|| align=right|16,7|| align=right|2,181|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|3,221||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131588)||2001 WF28|| align=right|16,9|| align=right|2,242|| align=right|0,100|| align=right|4,63|| align=right|3,357||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131589)||2001 WW35|| align=right|17,0|| align=right|2,181|| align=right|0,145|| align=right|3,04|| align=right|3,221||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131590)||2001 WV39|| align=right|16,6|| align=right|2,262|| align=right|0,142|| align=right|3,88|| align=right|3,401||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131591)||2001 WX52|| align=right|17,3|| align=right|2,180|| align=right|0,107|| align=right|1,41|| align=right|3,217||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131592)||2001 WT64|| align=right|16,0|| align=right|1,994|| align=right|0,075|| align=right|21,62|| align=right|2,815||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131593)||2001 WH99|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,092|| align=right|6,73|| align=right|3,657||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131594)||2001 WL99|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,157|| align=right|4,40|| align=right|3,340||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131595)||2001 WP100|| align=right|17,6|| align=right|2,147|| align=right|0,097|| align=right|1,79|| align=right|3,146||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131596)||2001 XK|| align=right|14,6|| align=right|2,446|| align=right|0,323|| align=right|20,58|| align=right|3,824||MBA||4. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131597)||2001 XT2|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,203|| align=right|24,47|| align=right|3,466||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131598)||2001 XK6|| align=right|16,1|| align=right|1,975|| align=right|0,032|| align=right|24,82|| align=right|2,776||MBA||12. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131599)||2001 XM7|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,094|| align=right|3,23|| align=right|3,425||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131600)||2001 XG9|| align=right|17,1|| align=right|2,182|| align=right|0,108|| align=right|7,88|| align=right|3,223||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131601)||2001 XV9|| align=right|16,1|| align=right|2,723|| align=right|0,174|| align=right|3,45|| align=right|4,493||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131602)||2001 XS16|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,158|| align=right|10,42|| align=right|3,474||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131603)||2001 XD18|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,160|| align=right|5,01|| align=right|3,583||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131604)||2001 XE18|| align=right|15,3|| align=right|2,269|| align=right|0,140|| align=right|6,39|| align=right|3,417||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131605)||2001 XH18|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,105|| align=right|10,40|| align=right|3,536||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131606)||2001 XM18|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,109|| align=right|6,53|| align=right|3,447||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131607)||2001 XQ19|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,117|| align=right|7,11|| align=right|3,519||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131608)||2001 XV19|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,057|| align=right|8,07|| align=right|3,413||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131609)||2001 XJ21|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,142|| align=right|7,37|| align=right|3,443||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131610)||2001 XN22|| align=right|16,9|| align=right|2,307|| align=right|0,246|| align=right|5,54|| align=right|3,504||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131611)||2001 XX22|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,110|| align=right|4,58|| align=right|3,459||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131612)||2001 XU24|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,186|| align=right|5,80|| align=right|3,491||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131613)||2001 XA27|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,165|| align=right|7,27|| align=right|3,570||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131614)||2001 XK27|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,090|| align=right|7,33|| align=right|3,400||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131615)||2001 XF28|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,176|| align=right|7,66|| align=right|3,383||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131616)||2001 XX29|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,267|| align=right|5,03|| align=right|3,654||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131617)||2001 XX31|| align=right|16,3|| align=right|2,194|| align=right|0,095|| align=right|4,23|| align=right|3,249||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131618)||2001 XX33|| align=right|16,9|| align=right|2,425|| align=right|0,138|| align=right|1,74|| align=right|3,776||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131619)||2001 XE40|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,053|| align=right|7,42|| align=right|3,456||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131620)||2001 XQ41|| align=right|16,8|| align=right|2,266|| align=right|0,093|| align=right|8,25|| align=right|3,410||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131621)||2001 XP45|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,161|| align=right|7,00|| align=right|3,320||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131622)||2001 XE46|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,194|| align=right|6,83|| align=right|3,576||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131623)||2001 XG46|| align=right|16,9|| align=right|2,237|| align=right|0,115|| align=right|6,72|| align=right|3,346||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131624)||2001 XF52|| align=right|15,8|| align=right|2,200|| align=right|0,027|| align=right|2,18|| align=right|3,263||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131625)||2001 XN56|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,139|| align=right|7,27|| align=right|3,392||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131626)||2001 XR58|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,150|| align=right|5,38|| align=right|3,419||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131627)||2001 XF60|| align=right|15,5|| align=right|2,157|| align=right|0,096|| align=right|3,57|| align=right|3,167||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131628)||2001 XX60|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,111|| align=right|3,18|| align=right|3,488||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131629)||2001 XB62|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,102|| align=right|5,82|| align=right|3,527||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131630)||2001 XO64|| align=right|16,2|| align=right|2,240|| align=right|0,088|| align=right|3,45|| align=right|3,351||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131631)||2001 XQ66|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|3,745||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131632)||2001 XT66|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,104|| align=right|4,30|| align=right|3,442||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131633)||2001 XK67|| align=right|16,7|| align=right|2,406|| align=right|0,168|| align=right|0,67|| align=right|3,732||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131634)||2001 XN68|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,285|| align=right|23,50|| align=right|3,512||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131635)||2001 XW71|| align=right|12,9|| align=right|5,225|| align=right|0,067|| align=right|3,67|| align=right|11,95||JUT||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131636)||2001 XJ72|| align=right|17,2|| align=right|2,430|| align=right|0,134|| align=right|2,38|| align=right|3,787||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131637)||2001 XU72|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,144|| align=right|6,06|| align=right|3,367||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131638)||2001 XB73|| align=right|15,7|| align=right|2,173|| align=right|0,080|| align=right|5,77|| align=right|3,202||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131639)||2001 XE76|| align=right|17,3|| align=right|2,191|| align=right|0,073|| align=right|2,89|| align=right|3,243||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131640)||2001 XK77|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,156|| align=right|5,92|| align=right|3,787||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131641)||2001 XX82|| align=right|17,3|| align=right|2,185|| align=right|0,087|| align=right|4,79|| align=right|3,229||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131642)||2001 XO85|| align=right|15,3|| align=right|2,218|| align=right|0,121|| align=right|3,22|| align=right|3,302||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131643)||2001 XS85|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,185|| align=right|2,91|| align=right|3,598||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131644)||2001 XM86|| align=right|16,0|| align=right|2,183|| align=right|0,175|| align=right|3,56|| align=right|3,225||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131645)||2001 XS87|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,180|| align=right|6,67|| align=right|3,437||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131646)||2001 XH88|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,154|| align=right|5,06|| align=right|3,490||MBA||14. prosince 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(131647)||2001 XP90|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,142|| align=right|2,21|| align=right|5,223||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131648)||2001 XH99|| align=right|15,2|| align=right|2,119|| align=right|0,114|| align=right|2,21|| align=right|3,084||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131649)||2001 XK101|| align=right|16,3|| align=right|2,248|| align=right|0,061|| align=right|4,30|| align=right|3,371||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131650)||2001 XA103|| align=right|16,6|| align=right|2,152|| align=right|0,062|| align=right|2,38|| align=right|3,155||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131651)||2001 XC105|| align=right|16,7|| align=right|2,160|| align=right|0,131|| align=right|1,35|| align=right|3,175||MBA||14. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131652)||2001 XM105|| align=right|16,4|| align=right|2,187|| align=right|0,083|| align=right|6,85|| align=right|3,234||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131653)||2001 XO106|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,072|| align=right|6,84|| align=right|3,346||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131654)||2001 XC107|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,125|| align=right|3,99|| align=right|3,653||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131655)||2001 XT112|| align=right|17,1|| align=right|2,216|| align=right|0,142|| align=right|4,28|| align=right|3,298||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131656)||2001 XL114|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,064|| align=right|5,16|| align=right|3,252||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131657)||2001 XP114|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,068|| align=right|4,45|| align=right|3,483||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131658)||2001 XM118|| align=right|16,5|| align=right|2,214|| align=right|0,155|| align=right|6,52|| align=right|3,294||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131659)||2001 XQ134|| align=right|16,4|| align=right|2,165|| align=right|0,128|| align=right|6,06|| align=right|3,186||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131660)||2001 XM144|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,142|| align=right|6,82|| align=right|4,112||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131661)||2001 XX146|| align=right|16,3|| align=right|2,237|| align=right|0,027|| align=right|2,76|| align=right|3,345||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131662)||2001 XX149|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,023|| align=right|2,19|| align=right|3,316||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131663)||2001 XE150|| align=right|16,6|| align=right|2,227|| align=right|0,033|| align=right|1,02|| align=right|3,322||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131664)||2001 XZ164|| align=right|16,9|| align=right|2,238|| align=right|0,070|| align=right|1,92|| align=right|3,347||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131665)||2001 XA167|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,089|| align=right|7,13|| align=right|3,482||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131666)||2001 XC167|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,064|| align=right|7,11|| align=right|3,390||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131667)||2001 XW168|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,155|| align=right|3,76|| align=right|4,192||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131668)||2001 XO171|| align=right|16,7|| align=right|2,201|| align=right|0,030|| align=right|1,06|| align=right|3,265||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131669)||2001 XP175|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,067|| align=right|6,41|| align=right|3,353||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131670)||2001 XJ176|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,132|| align=right|2,39|| align=right|3,290||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131671)||2001 XQ176|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,061|| align=right|7,01|| align=right|3,397||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131672)||2001 XV177|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,066|| align=right|5,75|| align=right|3,609||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131673)||2001 XH179|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,081|| align=right|2,02|| align=right|3,231||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131674)||2001 XE183|| align=right|17,1|| align=right|2,215|| align=right|0,174|| align=right|0,49|| align=right|3,297||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131675)||2001 XG184|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,182|| align=right|3,70|| align=right|3,431||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131676)||2001 XY184|| align=right|15,5|| align=right|2,276|| align=right|0,140|| align=right|7,13|| align=right|3,433||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131677)||2001 XZ184|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,194|| align=right|1,69|| align=right|3,575||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131678)||2001 XV186|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,152|| align=right|0,34|| align=right|3,463||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131679)||2001 XY186|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,148|| align=right|6,95|| align=right|3,464||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131680)||2001 XK187|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,099|| align=right|2,55|| align=right|3,391||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131681)||2001 XK189|| align=right|17,4|| align=right|2,245|| align=right|0,064|| align=right|1,47|| align=right|3,363||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131682)||2001 XX192|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,175|| align=right|6,96|| align=right|3,430||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131683)||2001 XP194|| align=right|16,1|| align=right|2,213|| align=right|0,132|| align=right|1,81|| align=right|3,291||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131684)||2001 XG197|| align=right|16,0|| align=right|2,297|| align=right|0,135|| align=right|5,61|| align=right|3,480||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131685)||2001 XH201|| align=right|16,7|| align=right|2,215|| align=right|0,055|| align=right|7,03|| align=right|3,296||MBA||10. prosince 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(131686)||2001 XG204|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|4,92|| align=right|3,450||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131687)||2001 XW206|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,138|| align=right|3,66|| align=right|3,417||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131688)||2001 XW207|| align=right|16,6|| align=right|2,262|| align=right|0,085|| align=right|5,02|| align=right|3,401||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131689)||2001 XT209|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,115|| align=right|5,82|| align=right|3,311||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131690)||2001 XR214|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,130|| align=right|6,03|| align=right|3,341||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131691)||2001 XN232|| align=right|16,8|| align=right|2,417|| align=right|0,126|| align=right|1,76|| align=right|3,756||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131692)||2001 XK233|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,144|| align=right|1,53|| align=right|3,747||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131693)||2001 XC239|| align=right|16,4|| align=right|2,248|| align=right|0,141|| align=right|2,69|| align=right|3,369||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131694)||2001 XZ239|| align=right|16,0|| align=right|2,152|| align=right|0,182|| align=right|4,85|| align=right|3,156||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131695)||2001 XS254|| align=right|7,7|| align=right|37,21|| align=right|0,052|| align=right|4,27|| align=right|227||CNT||9. prosince 2001||Mauna Kea||S. S. Sheppard; J. Kleyna; D. C. Jewitt
|-
|(131696)||2001 XT254|| align=right|7,6|| align=right|53,0|| align=right|0,323|| align=right|0,52|| align=right|386||SDO||9. prosince 2001||Mauna Kea||S. S. Sheppard; J. Kleyna; D. C. Jewitt
|-
|(131697)||2001 XH255|| align=right|8,4|| align=right|34,93|| align=right|0,077|| align=right|2,86|| align=right|207||CNT||11. prosince 2001||Mauna Kea||J. Kleyna; S. S. Sheppard; D. C. Jewitt
|-
|(131698)||2001 XS257|| align=right|17,0|| align=right|2,234|| align=right|0,112|| align=right|3,34|| align=right|3,339||MBA||7. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131699)||2001 YA|| align=right|16,9|| align=right|2,279|| align=right|0,095|| align=right|2,47|| align=right|3,439||MBA||16. prosince 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(131700)||2001 YN|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,246|| align=right|26,01|| align=right|3,511||MBA||17. prosince 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(131701)||2001 YV|| align=right|15,9|| align=right|2,459|| align=right|0,198|| align=right|10,06|| align=right|3,855||MBA||18. prosince 2001||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(131702)||2001 YZ3|| align=right|14,4|| align=right|2,501|| align=right|0,400|| align=right|30,47|| align=right|3,955||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131703)||2001 YF9|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,049|| align=right|4,80|| align=right|3,430||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131704)||2001 YB10|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,162|| align=right|1,58|| align=right|3,687||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131705)||2001 YE11|| align=right|16,1|| align=right|2,271|| align=right|0,130|| align=right|2,17|| align=right|3,423||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131706)||2001 YS18|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,128|| align=right|1,17|| align=right|4,204||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131707)||2001 YM39|| align=right|16,6|| align=right|2,169|| align=right|0,192|| align=right|3,15|| align=right|3,194||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131708)||2001 YB44|| align=right|17,0|| align=right|2,277|| align=right|0,100|| align=right|2,93|| align=right|3,435||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131709)||2001 YE49|| align=right|15,8|| align=right|2,174|| align=right|0,073|| align=right|3,53|| align=right|3,204||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131710)||2001 YM50|| align=right|16,2|| align=right|2,563|| align=right|0,200|| align=right|0,74|| align=right|4,103||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131711)||2001 YJ54|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,194|| align=right|2,47|| align=right|3,666||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131712)||2001 YE65|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,135|| align=right|2,06|| align=right|3,669||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131713)||2001 YN65|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,119|| align=right|2,85|| align=right|3,600||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131714)||2001 YZ70|| align=right|16,5|| align=right|2,612|| align=right|0,118|| align=right|0,94|| align=right|4,220||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131715)||2001 YD71|| align=right|16,3|| align=right|2,209|| align=right|0,046|| align=right|4,43|| align=right|3,283||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131716)||2001 YJ71|| align=right|16,7|| align=right|2,161|| align=right|0,095|| align=right|4,03|| align=right|3,177||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131717)||2001 YL71|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,195|| align=right|6,60|| align=right|3,484||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131718)||2001 YB72|| align=right|16,2|| align=right|2,238|| align=right|0,085|| align=right|4,95|| align=right|3,347||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131719)||2001 YR77|| align=right|16,2|| align=right|2,624|| align=right|0,049|| align=right|2,68|| align=right|4,251||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131720)||2001 YG78|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,206|| align=right|3,58|| align=right|3,605||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131721)||2001 YK80|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,202|| align=right|4,30|| align=right|3,274||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131722)||2001 YR82|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,179|| align=right|3,19|| align=right|3,655||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131723)||2001 YT82|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,144|| align=right|3,05|| align=right|3,324||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131724)||2001 YZ83|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,100|| align=right|2,21|| align=right|3,556||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131725)||2001 YB86|| align=right|17,2|| align=right|2,242|| align=right|0,102|| align=right|2,71|| align=right|3,357||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131726)||2001 YS86|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,115|| align=right|3,55|| align=right|3,560||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131727)||2001 YH87|| align=right|16,5|| align=right|2,649|| align=right|0,081|| align=right|3,30|| align=right|4,311||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131728)||2001 YJ87|| align=right|16,6|| align=right|2,405|| align=right|0,115|| align=right|3,54|| align=right|3,728||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131729)||2001 YP91|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,105|| align=right|5,39|| align=right|3,426||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131730)||2001 YE92|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,151|| align=right|4,42|| align=right|3,406||MBA||18. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131731)||2001 YX94|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,147|| align=right|1,35|| align=right|3,643||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(131732)||2001 YC103|| align=right|17,3|| align=right|2,339|| align=right|0,146|| align=right|3,14|| align=right|3,577||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131733)||2001 YY108|| align=right|17,0|| align=right|2,236|| align=right|0,145|| align=right|2,74|| align=right|3,344||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131734)||2001 YK111|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,062|| align=right|7,73|| align=right|3,444||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(131735)||2001 YG113|| align=right|16,6|| align=right|2,264|| align=right|0,138|| align=right|5,25|| align=right|3,407||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131736)||2001 YB114|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,096|| align=right|3,98|| align=right|3,587||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131737)||2001 YD114|| align=right|15,3|| align=right|2,591|| align=right|0,284|| align=right|5,62|| align=right|4,169||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131738)||2001 YF114|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,189|| align=right|12,19|| align=right|3,595||MBA||19. prosince 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(131739)||2001 YJ115|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,099|| align=right|3,41|| align=right|3,558||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131740)||2001 YH117|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,157|| align=right|5,00|| align=right|3,658||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131741)||2001 YV121|| align=right|16,9|| align=right|2,223|| align=right|0,161|| align=right|5,03|| align=right|3,314||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131742)||2001 YX121|| align=right|16,5|| align=right|2,163|| align=right|0,034|| align=right|5,32|| align=right|3,181||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131743)||2001 YH125|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,179|| align=right|6,22|| align=right|3,400||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131744)||2001 YW125|| align=right|16,3|| align=right|2,315|| align=right|0,057|| align=right|4,76|| align=right|3,521||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131745)||2001 YT130|| align=right|16,9|| align=right|2,229|| align=right|0,092|| align=right|5,23|| align=right|3,327||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131746)||2001 YW130|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,076|| align=right|7,30|| align=right|3,552||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131747)||2001 YJ133|| align=right|15,0|| align=right|2,256|| align=right|0,166|| align=right|3,82|| align=right|3,388||MBA||21. prosince 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(131748)||2001 YU133|| align=right|17,4|| align=right|2,362|| align=right|0,166|| align=right|3,43|| align=right|3,629||MBA||20. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(131749)||2001 YE134|| align=right|16,1|| align=right|2,175|| align=right|0,112|| align=right|4,12|| align=right|3,206||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(131750)||2001 YS137|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,052|| align=right|8,13|| align=right|3,461||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek